Osoby o pseudonimie Zé Roberto:
 José Roberto da Silva Júnior – brazylijski piłkarz, wicemistrz świata z 1998 r.
 José Roberto de Oliveira – brazylijski piłkarz 
 José Roberto Guimarães – trener reprezentacji narodowej Brazylii kobiet w piłce siatkowej